Antwerpen, grad
 Antwerpen (pokrajina)